Nauloc o Naulocus (Naulochus) fou una petita ciutat de la costa nord de Sicília entre Miles (Mylae) i el cap Peloros, només coneguda perquè en aquest lloc Sext Pompeu fou derrotat per Agripa en una segona batalla naval que va seguir a la de Mylae, el 36 aC. Durant la batalla Pompeu era acampat amb les seves forces de terra a Nauloc; després de la victòria Octavi es va establir a la ciutat mentre Agripa i Lèpid avançaven cap a Messana.

Ciutats romanes de Sicília